

Населені пункти та їхні частини
 Пусткув — село в гміні Озімек Опольського повіту Опольського воєводства
 Пусткув — село в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткув — осада в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пусткув — осада в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства

Примітки